Nowa Wieś Lęborska – comune polacco
 Nowa Wieś Wielka – comune polacco